«Listen To Your Heart» () — третий сингл шведского рок-дуэта Roxette с альбома Look Sharp!. Его авторами стали Пер Гессле и Матс Перссон.

Песня быстро завоевала популярность и достигла первого места в американском чарте Billboard Hot 100 4 ноября 1989 года. При этом, песня стала первым в истории синглом, которая возглавила этот чарт без официально выпущенного 7" винилового сингла (45 bpm).

В Великобритании песня была издана в октябре 1989 года, но там ей удалось завоевать скромное 62 место. Поэтому в 1990 году, после успеха предыдущего сингла «It Must Have Been Love», песню пришлось переиздать, поместив на одну A-сторону вместе с другой песней — «Dangerous», что позволило ей занять шестую позицию.

История 
8 апреля 1989 года песня Roxette «The Look», первый сингл с альбома «Look Sharp!» (1988) почти случайным образом возглавила американский чарт синглов Billboard Hot 100 — в интервью Пер Гессле признавался, что раньше писал все песни на шведском, но решил выпустить англоязычный альбом и посмотреть, получится ли с ним возглавить хитпарад топ 20 в Германии. Когда американский студент по обмену привез из Швеции в Миннесоту альбом «Look Sharp!» и заглавная песня попала на местную радиостанцию, судьба группы была решена. Из-за того, что «The Look» является очень простой песней без какого-либо смысла в тексте песни, мало кто верил, что шведскому дуэту удастся повторить этот успех. Тем более удивительным стало то, что второй сингл с этого же альбома возглавил Billboard Hot 100 — power ballad, «очень американская песня сама по себе, лучше, чем почти все песни американских групп [того времени]». В конечном счёте Roxette смогли побить рекорд группы ABBA — Roxette записали 4 песни, возглавившие чарты Billboard, а ABBA только две («Fernando» 4 сентября 1976 года и «The Winner Takes It All» 29 ноября 1980 года).

В примечаниях в сборнику лучших хитов Roxette «Don’t Bore Us, Get To The Chorus» Гессле отмечает, что «Listen To Your Heart» — это прямая стилизация, почти пародия на американский корпоративный рок: «Мы пытались воссоздать этот раздутый звук американского FM-рока до такой степени, что он становится почти абсурдным. На самом деле мы хотели посмотреть, как далеко сможем зайти.». После успеха песни, Гессле также утверждал, что Roxette стали сравнивать с группами Heart и , что изначально не входило в его планы. В своей книге Фред Бронсон называет другое вдохновение Гессле для этой песни: аранжировку Робби Робертсона для задумчивого джема 1985 года Тома Петти «The Best Of Everything».

Гессле написал песню совместно со своим школьным другом и гитаристом своей шведской группы Gyllene Tider Матсом МП Перссоном. Один из друзей Гессле переживал в то время тяжёлый развод и музыкант решил написать текст, который в какой-то мере смог бы поддержать друга.

Видеоклип 
Оригинальный видеоклип был снят в одном единственном месте — в руинах Боргхольмского замка XIII века на шведском острове Эланд в Балтийском море. Режиссёр клипа — Дуг Фрил (), который ранее снимал, например, клип для группы Def Leppard на песню «». Roxette позже рассказали в интервью, что Фрил во время съёмок не догадывался, что замок настоящий — он думал, что это специально построенные декорации для клипа.

Список композиций 
 7" сингл
 «Listen to Your Heart» — 5:12
 «(I Could Never) Give You Up» — 3:59

 CD maxi (1989)
 «Listen to Your Heart» (Single Mix)
 «Dressed for Success» (New Radio Mix)
 «(I Could Never) Give You Up»
 «Neverending Love» (Live)

 CD maxi (1990. Переиздание)
 «Listen to Your Heart» (Swedish Single Version)
 «Dangerous» (LP Version)
 «Listen to Your Heart» (U.S. Remix)
 «Dangerous» (U.S. Club Edit)

Собственные версии и каверы 
Roxette выпустили три версии этой:
 оригинал
 слегка изменённая версия (в альбомах «Don’t Bore Us, Get to the Chorus!», «The Ballad Hits» и «Roxette Hits») и ремикс
 «Habla el corazon» — испаноязычная версия для альбома «Baladas en Español» (1996)

К некоторым каверам сингла можно отнести:
 «Listen To Your Heart» бельгийской группы , записанная в 2003 году. Эта версия песни получила мировое признание и попала в американский чарт top 10, а также в Adult Contemporary chart.
 «Listen» американского рэппера  вместе с Q Corvette для альбома , записанная в 2009 году.
 «Lightning» мичиганского исполнителя Bones, пионера стиля SoundCloud-rap. Песня вышла в 2014 году.

Песня также вошла в саундтрек к сериалу «Убивая Еву» (2018), в одном из эпизодов герои Джоди Комер и Кима Бодниа слушают песню в машине.

Отзывы критиков 
 Портал «Stereogum» публикует статью о песне в рамках своего проекта по обзору всех синглов, возглавлявших когда-либо чарт «Billboard Hot 100» (сингл получает общую оценку 8/10). Обозреватель Том Брейхен отмечает, что сингл — «более крупная, чистая и самоуверенная версия» баллад групп Heart и , которые они создавали несколько лет назад. Брехейн также отмечает некоторый «лингвистический диссонанс» в тексте песни, однако следом говорит, что это свойственно почти всем авторам, для который английский не является родным языком. Кроме того, в случае с Roxette, тексты это совсем не то, что имеет значение — напротив, важны «expensive-sounding extremely-’80s keyboards» (дорого звучащие очень в стиле 1980-х клавишные). Песня имеет все клише, которые можно было бы ожидать от сильной баллады: «кричащее гитарное соло, финальная смена тональности, фальшивый финал».

Чарты и позиции

Позиции

Сертификаты 

1 «Listen to Your Heart» / «Dangerous»

Диаграмма последовательностей 

|-

Литература 

 на английском языке

Примечания 

Синглы Roxette
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Рок-баллады